Элья́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Иль-Мануар. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24166.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 120 км восточнее Бордо, в 11 км к востоку от Перигё.

На севере коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 739 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 518 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 387 были экономически активными, 131 — неактивными (показатель активности — 74,7 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 387 активных жителей работали 357 человек (194 мужчины и 163 женщины), безработных было 30 (18 мужчин и 12 женщин). Среди 131 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 65 — пенсионерами, 37 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина (XII век). Исторический памятник с 1948 года
  (XVII век)
  (XVI век)
 Руины замка Ришарди (XV век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь